Stephen Maguire – szkocki snookerzysta 
 Stephen Maguire (ur. 1987) – szkocki piłkarz